Die Primeira Liga 2014/15 war die 81. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 15. August 2014 und endete am 24. Mai 2015 mit dem 34. Spieltag.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft Benfica Lissabon 

* Enzo Pérez (11/1), Franco Jara (2/-) und Bebé (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Saison auf wildstat.com

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2014/15